Илларион Васильчиков:
 Васильчиков, Илларион Васильевич (1776—1846) — государственный и военный деятель, участник Отечественной войны 1812 года.
 Васильчиков, Илларион Илларионович (1805—1862) — государственный деятель, член Государственного совета.
 Васильчиков, Илларион Сергеевич (1881—1969) — общественный деятель, член Государственной думы.